O Campeonato da 1ª Divisão de Polo Aquático (English: Water Polo) de 2016/2017 foi a 33ª edição desde ressurgimento  em 1984/85, competição organizada pela Federação Portuguesa de Natação,  É disputada por 8 equipas, em duas fases. . O Clube Fluvial Portuense conquistou o seu 2º Título.

Play-off Final
1º jogo play-off final: 03/06/2017 SC Paredes -Clube Fluvial Portuense, 5-6 (0-0; 1-2; 1-1; 3-3) na Piscina de Recarei, Paredes

2º jogo play-off final: 10/06/2017 Clube Fluvial Portuense- SC Paredes, 9-8 (2-3; 4-1; 1-2; 2-2) na Piscina do Clube Fluvial Portuense

'''O Clube Fluvial Portuense sagrou-se Campeão Nacional

Série dos primeiros

Calendário

Série dos últimos

Calendário

Clube Nautico de Coimbra desce a II Divisão

FOCA disputa a Liguilha de Promoção

Primeira Divisao 1a Fase

Calendário

Referências

http://www.fpnatacao.pt/

http://www.fpnatacao.pt/polo-aquatico/competicoes/campeonato-nacional-1a-divisao-masculinos-2a-fase-0

http://www.fpnatacao.pt/polo-aquatico/competicoes/campeonato-nacional-1a-divisao-masculinos-0

Competições de polo aquático de Portugal